Rádio Zet může být:
 Radio Zet – česká zpravodajská rozhlasová stanice
 Rádio Zet (slovenská stanice) – zaniklá slovenská rozhlasová stanice
 Radio Zet (polská stanice)